Camano pode se referir a:

Pessoas
Eduardo Camaño

Localidades
Camano (Washington)

Desambiguação